Глухой губно-губной спирант — согласный звук, существующий в некоторых языках мира. Этот звук обозначается знаком  в Международном фонетическом алфавите.

Примеры

Примечания

Источники 
 
 
 

Фрикативные согласные
Губно-губные согласные